Curkovec je lahko:
 Curkovec, Sveti Ivan Zelina (Hrvaška)
 Curnovec (Slovenija)
 Curnovec (Slovenija)